José Ramón García peut désigner :

 José Ramón García Cañal (1957-), homme politique espagnol ;
 José Ramón García Hernández (1971-), avocat et homme politique espagnol.

Voir aussi